Кармазин Виталий Иванович () — советский учёный в области горного дела, инженер-металлург. Доктор технических наук (1962), профессор (1973). Отец Виктора Кармазина.

Биография 
Родился 23 марта 1912 года в селе Вольные Хутора (ныне в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области).

В 1934 году окончил Днепропетровский металлургический институт.

Работать начал на обогатительном производстве в Кривом Роге. Учился в аспирантуре Днепропетровского металлургического института.

С 1938 года — преподаватель в Днепродзержинском металлургическом институте. В 1938 году получил научную степень кандидата технических наук, в 1939 году — учёное звание доцента.

Перед Великой Отечественной войной окончил докторантуру при Институте чёрной металлургии АН Украинской ССР. После войны — директор рудника «Жёлтая река».

В 1945—1954 годах — старший научный сотрудник сектора обогащения в НИГРИ.

В 1947—1961 годах — преподаватель по совместительству на кафедре разработки месторождений полезных ископаемых в Криворожском горнорудном институте.

В 1955—1960 годах — в институте «Механобрчермет» в Кривом Роге — один из основателей и руководитель.

В 1961—1973 годах — заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых в Днепропетровском горном институте. В 1973—2001 годах — профессор кафедры обогащения полезных ископаемых.

Умер 4 июля 2002 года в городе Днепропетровск.

Научная деятельность 
Специалист по обогащению полезных ископаемых. Автор 330 научных трудов, 78 авторских свидетельств, учебников для вузов. Разработал новые технологии обогащения марганцевых руд и шламов, титано-циркониевых руд, очистки угля от токсичных веществ. Основатель научной школы «Магнитные методы обогащения полезных ископаемых». Член Совета по обогащению полезных ископаемых АН СССР. Подготовил 40 кандидатов технических наук.

Научные труды 
 Восстановительный обжиг при магнитном обогащении / Труды первой конференции по обогащению кварцитов. — Днепропетровск, 1935;
 Сепаратор с замкнутой магнитной системой / Горный журнал. — 1955. — № 10;
 Повышение качества концентратов / Труды НТО чёрной металлургии. — 1957. — № 14;
 Магнитная регенерация и сепарация при обогащении руд и углей / В. В. Кармазин, В. И. Кармазин, В. А. Бинкевич. — : Недра, 1968. — 198 с.
 Обогащение руд чёрных металлов: учебник для вузов / : Недра, 1982. — 216 с.
 Магнитные и электрические методы обогащения: учебник по специальности «Обогащение полезных ископаемых» / В. В. Кармазин, В. И. Кармазин. — : Недра, 1988. — 303 с. ISBN 5247001699

Память 
 Памятная доска на корпусе НГУ в городе Днепр.

Примечания

Источники 
 
 
 Кармазин Виталий Иванович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 74. ISBN 978-966-2775-04-4.
 Кармазин Виталий Иванович: биобиблиографический указатель / сост.: О. Н. Нефёдова, Т. А. Недайвода, О. Б. Зайка. — Днепропетровск: Национальный горный университет, 2012. — 120 с.

Инженеры-металлурги
Авторы учебников
Родившиеся в Верхнеднепровском районе
Персоналии:Механобрчермет